JVA steht als Abkürzung für:

 Juba Valley Alliance, eine Kriegspartei im somalischen Bürgerkrieg, siehe Juba-Tal-Allianz

 Justizvollzugsanstalt, eine Strafvollzugsbehörde in Deutschland
 JVA Automóviles Especiales, argentinischer Automobilhersteller

Abkürzung